Ку́го-Е́я — река в Ростовской области и Краснодарском крае, крупнейший правый приток Еи. Длина 108 км, площадь водосборного бассейна 1260 км². Представляет собой сильно заболоченную и пересыхающую летом реку с незначительным стоком из-за многих плотин, перегораживающих русло.

Течение 

Куго-Ея в верхнем течении протекает по территории Ростовской области, в нижнем — по Краснодарскому краю.

Название 
Первая часть гидронима происходит от слова куга — высокая, водяная, трубчатое растение из семейства осоковых. Река дала название станице Кугоейской и хутору Подкугоейскому.

Бассейн 
 Куго-Ея
 Мокрая Грязнуха — (п)
 Егорлычёк — (п)
 Гайдамачка — (л)
 Терновая — (п)
 б. Тюптина — (п)
 б. Сиротинная — (л)
 Гезова — (л)

См. также 
 Реки Ростовской области
 Реки Краснодарского края

Примечания

Литература 
 

Притоки Еи
Реки Ростовской области
Реки Краснодарского края